Margaret Purdy, née le  à London (Ontario), est une patineuse artistique canadienne.

Biographie

Carrière sportive 
Elle est vice-championne du monde junior de patinage artistique en 2013 à Milan, en couple avec Michael Marinaro. En 2014, elle se retire de la compétition afin de poursuivre ses études.

Palmarès 
Avec son partenaire Michael Marinaro

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique canadienne
Naissance en janvier 1995
Naissance à London (Ontario)
Étudiant de l'Université de Western Ontario